Merenje je malo selo koje je u sastavu grada Zaprešića.
Površina naselja iznosi 1,82km2. Prema popisu iz 2001. ima 158 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Zaprešić